Peter McNamara e Paul McNamee hanno battuto in finale Bob Lutz e Stan Smith per 7–65, 6–3, 64–7, 6–4.

Teste di serie

  Peter Fleming /  John McEnroe (semifinale)
  Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
  Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
  Bob Lutz /  Stan Smith (finale)
  Wojciech Fibak /  Tom Okker (secondo turno)
  Heinz Günthardt /  Frew McMillan (quarti di finale)
  Peter McNamara /  Paul McNamee (campioni)
  Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

  Andrew Pattison /  Butch Walts (primo turno)
  Tim Gullikson /  Tom Gullikson (secondo turno)
  Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (terzo turno)
 n/a
  Buster Mottram /  Ilie Năstase (primo turno)
  John Sadri /  Tim Wilkison (terzo turno)
  Rod Frawley /  Geoff Masters (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1980